Mkhize ist der Familienname folgender Personen:

 Afrika Mkhize, südafrikanischer Jazzpianist
 Dudu Mkhize, Schauspielerin
 Hans Peter Binswanger-Mkhize (1943–2017), Schweizer Agrarökonom
 Themba Mkhize (* 1957), südafrikanischer Musiker
 Zweli Mkhize (* 1956), südafrikanischer Politiker